Porachunki (Outfit) – amerykański dreszczowiec z 1973 roku na podstawie powieści Donalda E. Westlake’a
 Porachunki (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) – brytyjska komedia kryminalna z 1998 roku w reżyserii Guya Ritchiego
 Porachunki (Scrapbook) – amerykański dramat obyczajowy z 1999 roku w reżyserii Kurta Kuenne'a
 Porachunki (Underbelly) – australijski serial sensacyjny
 Porachunki (The Family) – francuski film z 2013 roku w reżyserii Luca Bessona